Municipio Rayón ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Rayón (Chiapas)
 Municipio Rayón (México)
 Municipio Rayón (San Luis Potosí)
 Municipio Rayón (Sonora)